gele rozebladwesp
 kleinste rozebladwesp
 ongelijke rozebladwesp